Андре́й Влади́мирович Ле́бедев (; ) — белорусский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Начал играть в футбол в девять лет, воспитанник витебскй ДЮСШ, во взрослой команде города дебютировал в 2008 году.

21 января 2010 года подписал контракт с венским «Рапидом». В начале сезона 2011/12 был отдан в полугодичную аренду в клуб Первой лиги «Лустенау 07». Сезон 2012/13 провёл в аренде в клубе первой лиги «Виенна». В конце сезона перешёл в «Фёрст» на полноценный контракт.

В марте 2015 года подписал контракт с новополоцким «Нафтаном», где стал играть в опорной зоне, преимущественно выходя на замену. В январе 2016 покинул Новополоцк.

После ухода из «Нафтана» находился на просмотре в минском «Динамо», но не подошёл. В результате вернулся в «Витебск» и в феврале подписал контракт. В начале сезона выходил на замену, однако вскоре закрепился в основном составе. В октябре получил травму, из-за которой до конца сезона вновь только выходил на замену.

В начале декабря 2016 года перешёл в брестское «Динамо», в котором играл под пятым номером. 28 мая 2017 года выиграл с клубом Кубок Белоруссии в финале у солигорского «Шахтёра», забив один из послематчевых пенальти (1:1, 10:9). В чемпионате команда заняла 4 место, лучшее за последние 25 лет, и впервые получила путёвку в Лигу Европы. Лебедев сыграл 26 матчей в чемпионате и был капитаном в июле в матчах квалификации Лиги Европы с австрийским «Альтахом» (1:1, 0-:). В конце года главным тренером стал Сергей Ковальчук, и Лебедев стал реже попадать в основу. По результатам сезона 2017 года болельщики признали лучшим защитником команды. В марте и мае 2018 года «Динамо» дважды выиграло у БАТЭ Суперкубок Белоруссии и Кубок Белоруссии, но в финалах Лебедев был в запасе. 13 июля 2018 года расторг контракт с клубом по соглашению сторон.

25 июля 2018 года подписал контракт с казахстанским клубом «Жетысу». 13 ноября 2019 года срок контракта с «Жетысу» истёк. Сначала мог перейти в «Шахтёр» из Караганды, но затем вернулся в Витебск и, наконец, 23 февраля 2020 года заключил новый контракт с «Жетысу». Появлялся на поле редко, зачастую оставался на скамейке запасных.

В январе 2021 года подписал контракт с «Витебском». Закрепился в стартовом составе команды. В январе 2022 года продлил соглашение с клубом. В июле 2022 года покинул клуб, расторгнув контракт по соглашению сторон.

В августе 2022 года стал игроком столичного «Минска». Дебютировал за клуб 7 августа 2022 года  в матче против минского «Динамо». Затем сразу же закрепился в основной команде горожан, став одним из ключевых игроков. В декабре 2022 года покинул клуб по истечении срока действия контракта.

В сборной 
Выступал за молодёжную сборную Белоруссии.

Достижения 
  «Динамо» (Брест)
 Кубок Белоруссии по футболу (2): 2017, 2018
 Суперкубок Белоруссии по футболу 2018

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на pressball.by

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Лустенау 07»
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Минск»